Akira Satō (1930-2002) – fotografo giapponese
 Akira Satō (1964) – sciatore giapponese
 Akira Sato – cembalaro giapponese
 Akira Sato – attore giapponese